Михаи́л Миха́йлович Я́ншин (, Юхнов — 17 июля 1976, Москва) — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр; народный артист СССР (1955), лауреат Государственной премии СССР (1975) и Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского (1970).

Биография 
Родился в Юхнове (ныне в Калужская область) в семье банковского служащего.

Учился в Москве в 1909—1916 годах — в Ольховском городском реальном училище, в 1916—1919 — в Комиссаровском техническом училище, а в 1919 году стал студентом Высшего технического училища.

В 1919 году пошёл добровольцем в РККА.

В 1922 году поступил во Вторую студию МХАТ, а в 1924 вместе с другими молодыми студийцами (в частности, с Николаем Хмелёвым, Михаилом Кедровым и Борисом Ливановым) был принят в труппу МХАТа, актёром которого оставался до конца жизни.

Первыми заметными ролями актёра в Художественном театре стали Добчинский в «Ревизоре» и лакей Петрушка в «Горе от ума». Но знаменитой (а не «звёздной») для него оказалась роль Лариосика в пьесе «Дни Турбиных». В театре сыграл 50 ролей.

Впоследствии, оставаясь актёром МХАТа, работал в других театрах. Совместно с другими режиссёрами ставил спектакли в Московском мюзик-холле (1931), Центральном театре Красной армии (1932), Театре сатиры (1937). С 1934 по 1939 год был художественным руководителем Московского театра ЦК профсоюза рабочих мебельной и музыкальной промышленности СССР, с 1937 по 1941 год руководил театром «Ромэн», с 1950 по 1963 год был главным режиссёром Московского драматического театра имени К. С. Станиславского.

Гастролировал в составе МХАТа в Чехословакии, Польше, Англии, Франции, США, Болгарии.

По его инициативе во МХАТ был приглашён Олег Ефремов.

Начиная с 1920-х годов, наряду с работой в театре много снимался в кино.

С 1945 года активно сотрудничал с киностудией «Союзмультфильм», озвучил героев множества мультфильмов (особенно бегемотов). Часто работал с сёстрами Брумберг, написал для них сценарий мультфильма «Ночь перед Рождеством».

Работал на радио. В 1975 году состоялась премьера его звуковой книги «Народный артист СССР Михаил Михайлович Яншин рассказывает».

Умер 17 июля 1976 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Семья и личная жизнь 
Первая жена (1926—1933) Вероника Полонская (1908—1994), актриса театра и кино.

Вторая жена (1934—1942) Надежда Киселёва (Ляля Чёрная) (1909—1982), актриса театра «Ромэн», заслуженная артистка РСФСР (1960). Ушла к народному артисту СССР Николаю Хмелёву.

Третья жена (с 1955) Нонна Мейер (1922—2017), актриса Драматического театра имени К. С. Станиславского.

Племянник Александр Яншин (1911—1999), учёный-геолог, академик АН СССР (1958).

Болел за московский футбольный клуб «Спартак».

Театральные работы 

  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — выборный
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Пётр Иванович Добчинский
  — «Битва жизни» по Ч. Диккенсу— слуга Бритна
  — «Елизавета Петровна» Д. П. Смолина — пономарь
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Петрушка
  — «Дни Турбиных» М. А. Булгакова — Лариосик
  — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше — Антонио, позже — Бартоло
  — «Квадратура круга» В. П. Катаева — Вася
  — «Три толстяка» Ю. К. Олеши — Доктор Гаспар
  — «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому — Мозгляков
  — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — почтмейстер, позже губернатор
  — «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони — маркиз Форлипополи
  — «Чудесный сплав» В. М. Киршона — Олег
  — «Мольер» по М. А. Булгакову — Бутон
  — «Половчанские сады» Л. М. Леонова — Платон Платонович Стрекопытов
  — «Школа злословия» Р. Б. Шеридана — сэр Питер Тизл
  — «Фронт» А. Е. Корнейчука — Сергей Горлов
  — «Русские люди» К. М. Симонова — Харитонов
  — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Серапион Мардарьевич Градобоев, Жигунов, Сидоренко
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Иван Романович Чебутыкин, Ферапонт
  — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Илья Ильич Телегин
  — «Алмазы» Н. А. Асанова — Иляшев
  — «Поздняя любовь» А. Н. Островского — Герасим Порфирьевич Маргаритов
  — «Дачники» М. Горького — Двоеточие
  — «Дворянское гнездо» по И. С. Тургеневу — Лемм  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Борис Борисович Симеонов-Пищик  — «Чайка» А. П. Чехова — Пётр Николаевич Сорин  — «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — Терентий Осипович Бублик
  — «Тяжкое обвинение» Л. Р Шейнина — Приходько
  — «Чрезвычайный посол» А. С. и П. Л. Тур — папаша Гунар
  — «Нахлебник» И. С. Тургенева — Василий Семёнович Кузовкин
  — «Дульсинея Тобосская» А. М. Володина — Санчо Панса
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Нил Федосеевич Мамаев
  — «Соло для часов с боем» О. Заградника — Франтишек Абель

Постановки

Московский мюзик-холл 
  — «Шестая мира» А. А. Жарова и Н. А. Равича (совместно с Н. М. Горчаковым)

Центральный театр Красной Армии 
  — «Мстислав Удалой» по И. Л. Пруту (совместно с Ю. А. Завадским)

Театр сатиры 
  — «Мелкие козыри» В. Е. Ардова

«Ромэн» 
 «Кровавая свадьба» Ф. Гарсиа Лорки
 «Чудесная башмачница» Ф. Гарсиа Лорки
 «Действующие лица» М. А. Светлова
 «За ваше счастье» И. И. Ром-Лебедева
 «Песня об Урсаре» И. И. Ром-Лебедева
 «Героическая поэма» И. И. Ром-Лебедева
 «Цыганы» по А. С. Пушкину
 «Макар Чудра» по М. Горькому
 «Каролина» К. Гольдони

Московский драматический театр имени К. С. Станиславского 
  — «В Лебяжьем» Д. П. Девятова
  — «Грибоедов» С. А. Ермолинского
  — «Юность вождя» Г. Д. Нахуцришвили (совместно с Ю. Мальковским)
  — «Девицы-красавицы» А. Д. Симукова (совместно С. И. Тумановым)
  — «Наследники Рабурдена» Э. Золя (совместно с Т. Кондрашовым)
  — «На улице Счастливой» Ю. Я. Принцева (совместно с Т. Кондрашовым)
  — «Бесприданница» А. Н. Островского (совместно с Т. Кондрашовым)
  — «Дни Турбиных» М. А. Булгакова (совместно с П. Лесли)
  — «Чайка» А. П. Чехова (совместно с П. Лесли)
  — «Лес дремучий» И. О. Щеглова
  — «На рассвете» В. И. Пистоленко (совместно с П. Резниковым)
  — «О личном» В. И. Пистоленко (совместно с А. Ароновым)
  — «Де Преторе Винченцо» Э. де Филиппо (совместно с Ю. Мальковским)
  — «Здравствуй, Катя» М. Г. Львовского (совместно с А. Ароновым)
  — «Такая любовь» П. Когоута (совместно с П. Резниковым)
  — «Первый день свободы» Л. Кручковского (совместно с А. Ароновым)
  — «Современная трагедия» В. С. Эбралидзе
  — «Первый встречный» Ю. Я. Принцева

 МХАТ 
  — «Дворянское гнездо» по И. С. Тургеневу (совместно с П. М. Лесли) — Лемм Фильмография 

 Актёрские работы 

 1928 — Каторга — телеграфист
 1929 — Комета — Савва Севрюжкин
 1929 — Простые сердца — Пётр, паромщик
 1930 — Праздник святого Иоргена — эпизод (нет в титрах)
 1931 — Шторм — главная роль
 1933 — Окраина — солдат
 1933 — Чёрный барак — рабочий
 1934 — Поручик Киже — Павел I
 1935 — Любовь и ненависть — Андрей Иванович
 1935 — Последний табор — Иван Лихо
 1936 — Заключённые — Макс
 1938 — Человек с ружьём — офицер (нет в титрах)
 1941 — Боевой киносборник № 7. Приёмщик катастроф (нет в титрах)
 1941 — Первая конная — комендант станции
 1944 — Свадьба — Андрей Андреевич Нюнин, агент страхового общества
 1946 — Глинка — П. А. Вяземский
 1946 — Каменный цветок — приказчик Северьян
 1950 — Секретная миссия — Шульц
 1951 — Незабываемый 1919 год — полковник Буткевич
 1952 — Ревизор — Артемий Филиппович Земляника
 1953 — Беззаконие (короткометражный) — коллежский асессор
 1953 — Сеанс гипноза (короткометражный) — Верепетуев
 1954 — Мы с вами где-то встречались — Васильев, начальник станции
 1954 — Шведская спичка — Евграф Кузьмич
 1955 — Двенадцатая ночь — сэр Тоби Белч
 1956 — На подмостках сцены — Фёдор Семёнович Борзиков
 1957 — Сапоги (короткометражный) — Муркин
 1958 — Король бубён (короткометражный) — муж гадалки
 1959 — Накануне — Увар Иванович
 1960 — Три рассказа Чехова (новелла «Месть») — Лев Саввич Турманов
 1961 — Вольный ветер — Амброзио, мэр
 1962 — Прозрение (короткометражный) — староста
 1963 — Внимание! В городе волшебник! — доктор Кракс
 1965 — «Фитиль» (киножурнал) (выпуск № 33, сюжет «Не поеду») — заведующий райжилотделом М. И. Блескунов
 1970 — Как мы искали Тишку — доктор Айболит
 1970 — Секундомер (фильм) — камео
 1970 — Серебряные трубы — врач
 1971 — Телеграмма — Николай Афанасьевич Пятипал, дедушка Тоши 1972 — За всё в ответе — Михаил Иванович
 1973 — Большая перемена — Виктор Иванович Волосюк

 Телеспектакли 
 1952 — Школа злословия — сэр Питер Тизл
 1960 — Мёртвые души — Иван Андреевич, почтмейстер
 1968 — Поздняя любовь
 1972 — Нахлебник — Василий Семёныч Кузовкин
 1974 — Соло для часов с боем — Франтишек Абель
 1976 — На всякого мудреца довольно простоты — Нил Федосеевич Мамаев

Режиссёр 
 1933 — «Чёрный барак» (совместно с Н. М. Горчаковым)

 Озвучивание мультфильмов 

 1945 — Пропавшая грамота — Казак Василь
 1948 — Сказка о солдате — Солдат
 1948 — Федя Зайцев — Человечек
 1949 — Чудесный колокольчик — Старик
 1950 — Девочка в цирке — Фокусник
 1951 — Ночь перед Рождеством — Чуб
 1953 — Полёт на Луну — профессор Бобров
 1955 — Стёпа-моряк — Михал Михалыч, боцман
 1960 — Человечка нарисовал я — Человечек
 1964 — Дюймовочка — Крот
 1964 — Жизнь и страдания Ивана Семёнова — Врач
 1964 — Лягушонок ищет папу — Бегемот
 1965 — Вовка в Тридевятом царстве — Царь
 1965 — Лягушка-путешественница — Кваня
 1965 — Пастушка и трубочист — Оле-Лукойе
 1966 — Про бегемота, который боялся прививок — Бегемот
 1967 — Зеркальце — Крот
 1967 — Сказки для больших и маленьких (фильм № 3 «Два толстяка и заяц») — Бегемот
 1968 — Самый большой друг — Бегемот
 1968 — Козлёнок, который считал до десяти — Бык
 1969 — Украденный месяц — читает текст
 1970 — Волшебные очки — дедушка Сова
 1970 — Как Ёжик шубку менял — Филин (нет в титрах)
 1970 — Обезьяна с острова Саругасима — осьминог-стражник (нет в титрах)
 1971 — Огонь — Часы
 1972 — Симулянт — Медведь (нет в титрах)

 Озвучивание фильмов 
 1964 — Морозко — Старичок-Боровичок (роль Г. Борисовой)
 1972 — Золотые рога — Солнышко Красное (роль А. Ткаченко)

 Участие в фильмах 
 1958 — Искусство большой правды (документальный)
 1971 — Любимая роль (документальный) — полковник Градобоев — сцена из спектакля «Горячее сердце» 1975 — О нашем театре (документальный)

 Награды и звания 

 заслуженный артист РСФСР (1933)
 народный артист РСФСР (1947)
 народный артист СССР (1955)
 Государственная премия СССР (1975) — за исполнение ролей Мамаева и Абеля в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского и «Соло для часов с боем» О. Заградника
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1970) — за исполнение роли Кузовкина в спектакле «Нахлебник» И. С. Тургенева
 два ордена Ленина (1948, 1972)
 орден Трудового Красного Знамени (1971)
 орден «Знак Почёта» (1937)
 медали

 Память 
 В городе Юхнов установлен бюст актёра.
 На доме в Москве, где в 1955—1974 годах жил актёр, установлена мемориальная доска.

 Библиография 
 Полякова Е. Яншин. К 70-летию со дня рождения // Театр. — 1972. — № 11.
 Яншин М. М.'' Статьи, воспоминания, письма. — М., 1984.

Примечания

Ссылки 
 Всеволод Шиловский. Вспоминая старый МХАТ… Михаил Яншин на smotrim.ru
 Больше, чем любовь. Михаил Яншин, Николай Хмелёв и Ляля Чёрная на smotrim.ru

Участники Гражданской войны в России (красный)
Персоналии:Московский Художественный театр
Персоналии:Театр Ромэн
Персоналии:Театр им. Станиславского
Персоналии:Союзмультфильм
Мемуаристы СССР
Выпускники Комиссаровского технического училища
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Артисты Московского мюзик-холла